L'Amour sorcier (en espagnol : El amor brujo) peut faire référence à :

 L'Amour sorcier, ballet composé en 1915 par Manuel de Falla sur un livret de Gregorio Martínez Sierra ;
 L'Amour sorcier, chanson de Claude Nougaro sortie en 1966 ;
 El amor brujo, film de Francisco Rovira Beleta sorti en 1967 ;
 L'Amour sorcier (El amor brujo), film de Carlos Saura sorti en 1986.